Нижнекаменский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Нижнекаменский сельсовет — в Алтайском районе Алтайского края.
 Нижнекаменский сельсовет — в Ордынском районе Новосибирской области.